Zwalm (riu), afluent de l'Escalda a la província de Flandes Oriental
 Zwalm (municipi), municipi de Bèlgica